Mandelberg steht für
 Ruine Mandelberg, Baden-Württemberg
 Mandelberg (Weinlage), Pfalz
 Mandelberg (Elsass), Weinlage im Elsass
Siehe auch:
 Mantelberg